Crawl (nummer), een nummer van Bruno Mars
 Crawl (film), een Amerikaanse film uit 2019
 Borst- en rugcrawl, een zwemslag